{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97401) - || 2000 AK124 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97402) - || 2000 AQ128 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97403) - || 2000 AQ131 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97404) - || 2000 AY131 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97405) - || 2000 AW135 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97406) - || 2000 AY135 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97407) - || 2000 AU138 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97408) - || 2000 AV138 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97409) - || 2000 AT139 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97410) - || 2000 AW148 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97411) - || 2000 AT151 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97412) - || 2000 AO153 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97413) - || 2000 AZ153 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97414) - || 2000 AF154 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97415) - || 2000 AZ155 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97416) - || 2000 AE161 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97417) - || 2000 AT161 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97418) - || 2000 AK162 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97419) - || 2000 AU168 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97420) - || 2000 AN169 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97421) - || 2000 AK176 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97422) - || 2000 AO185 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97423) - || 2000 AE187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97424) - || 2000 AB191 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97425) - || 2000 AP192 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97426) - || 2000 AH194 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97427) - || 2000 AK199 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97428) - || 2000 AT199 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97429) - || 2000 AT201 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97430) - || 2000 AZ202 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97431) - || 2000 AR204 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97432) - || 2000 AG227 || 10 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97433) - || 2000 AP230 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97434) - || 2000 AU234 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97435) - || 2000 AX235 || 5 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97436) - || 2000 AB238 || 6 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (97437) - || 2000 AR238 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97438) - || 2000 AH244 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97439) - || 2000 AF248 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97440) - || 2000 AW249 || 4 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97441) - || 2000 BH2 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97442) - || 2000 BF7 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97443) - || 2000 BD18 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97444) - || 2000 BW20 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97445) - || 2000 BK21 || 29 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97446) - || 2000 BB27 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97447) - || 2000 BM30 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97448) - || 2000 BW33 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (97449) - || 2000 BE39 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97450) - || 2000 BE49 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97451) - || 2000 CA || 1 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (97452) - || 2000 CB8 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97453) - || 2000 CG9 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97454) - || 2000 CP9 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97455) - || 2000 CL13 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97456) - || 2000 CU13 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97457) - || 2000 CV15 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97458) - || 2000 CC18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97459) - || 2000 CP19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97460) - || 2000 CQ19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97461) - || 2000 CZ19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97462) - || 2000 CN22 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97463) - || 2000 CU25 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97464) - || 2000 CH26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97465) - || 2000 CX30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97466) - || 2000 CV31 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97467) - || 2000 CH33 || 5 februari 2000 || Olathe || L. Robinson
|-
| (97468) - || 2000 CF37 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97469) - || 2000 CT38 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97470) - || 2000 CY39 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97471) - || 2000 CS40 || 1 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (97472) Hobby || 2000 CB41 || 6 februari 2000 || Needville || Needville
|-
| (97473) - || 2000 CF46 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97474) - || 2000 CX47 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97475) - || 2000 CP50 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97476) - || 2000 CS51 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97477) - || 2000 CG52 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97478) - || 2000 CP53 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97479) - || 2000 CU56 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97480) - || 2000 CV58 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97481) - || 2000 CF61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97482) - || 2000 CC64 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97483) - || 2000 CU64 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97484) - || 2000 CC65 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97485) - || 2000 CO66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97486) - || 2000 CS70 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97487) - || 2000 CS71 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97488) - || 2000 CG76 || 5 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97489) - || 2000 CQ76 || 10 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97490) - || 2000 CU78 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97491) - || 2000 CX79 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (97492) - || 2000 CG81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97493) - || 2000 CU81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97494) - || 2000 CW81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97495) - || 2000 CL85 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97496) - || 2000 CU86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97497) - || 2000 CQ88 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97498) - || 2000 CX89 || 5 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97499) - || 2000 CH90 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97500) - || 2000 CY91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten